Прадер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Прадер, Андреа (1919—2001) — швейцарский ученый, врач и детский эндокринолог.
 Прадер, Луи Бартелеми (1782—1843) — французский пианист, композитор и музыкальный педагог. См. также 
 Прадер-ле-Бургетс — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 Синдром Прадера — Вилли — редкое наследственное заболевание, причиной которого является отсутствие отцовской копии участка хромосомы
 Шкала Прадера — система грубой оценки степени вирилизации половых органов человека, сходная с шкалой Куигли.